Маккло́ски — фамилия. Известные носители:

 Макклоски, Дейдра (род. 1942) — американский экономист.
 Макклоски, Джек (1925—2017) — американский баскетбольный тренер и администратор.
 Макклоски, Джон (1810—1885) — первый американский кардинал.
 Макклоски, Роберт (1914—2003) — американский детский писатель и художник.

Примечания